Antarctobiotus är ett släkte av kräftdjur. Antarctobiotus ingår i familjen Canthocamptidae. 

Kladogram enligt Catalogue of Life:

Källor

Externa länkar 

Hoppkräftor
Antarctobiotus